Fjodor Ivanovič Koževnjikov (rus. Фёдор Иванович Кожевников, 2. jun po julijanskom/ 15. jun 1903 po gregorijanskom kalendaru u Smolensku — 22. mart 1998 u Moskvi) bio je značajni sovjetski pravnik. Od 1953. do 1961. bio je sudija na Međunarodnom sudu pravde u Hagu.

Život 
Fjodor Koževnjikov je studirao pravo na Fakultetu za sovjetsko pravo na moskovskom Lomonosov univerzitetu. Nakon završetka studija, posvetio se naučnom radu i nastavi. U početku je bio docent na pravnom fakultetu, kasnije, direktor tadašnjeg „Svesaveznog pravnog instituta“. Godine 1930. habilitovao je i postao profesor prava na Lomonosov univerzitetu, na kojem je 30 godina obnašao mesto na katedri za međunarodno pravo, a između 1942. i 1947, dodatno, i mesto dekana pravnog fakulteta Lomonosov univerziteta. Koževnjikov je 1960. prešao na Moskovski državni institut međunarodnih odnosa (skr. MGIMO) na kojem je preuzeo funkciju šefa katedre za međunarodno pravo, koju je obnašao do 1982.

Osim toga je bio i sudija na Vrhovnom sudu SSSR-a, kao i predsedavajući pravnog odeljenja Udruženja za kulturne odnose Sovjetskog saveza sa stranim državama.

Od 1950. Koževnjikov je radio i na međunarodnom nivou u oblasti međunarodnog prava. Tako je od 1952. do 1953. bio član Komisije međunarodnog prava Ujedinjenih nacija, a 1953. je izabran za sudiju Međunarodnog suda pravde u Hagu. Funkciju je obnašao do 1961. godine, a na njoj je zamenio svog zemljaka Sergeja Golunskog, koji nakon svog izbora na funkciju 1951, iz zdravstvenih razloga nije mogao da obnaša, te jula 1953. dao ostavku. 

U svojoj naučnoj karijeri, Koževnjikov je objavio oko 400 različitih spisa, od kojih i red udžbenika međunarodnog prava kao i upravnog prava. U svojim radovima o međunarodnom pravu, fokus istraživanja je bio na istoriji međunarodnog prava kao i ulozi Rusije i Sovjetskog saveza u njegovom daljem razvoju.

Bibliografija 
 Агрессия США во Вьетнаме и международное право / авт: Кожевников Ф. И. и Менжинский В. И. — М., «Знание», 1987. — 48 с. — 27000 primeraka.
 Борьба СССР за демократические принципы международного права [сборник статей] / под ред.проф. Ф. И. Кожевникова. — М., тип. Высш. парт. школы при ЦК ВКП(б), 1949. — 164 с. — 5000 primeraka.
 Великая Отечественная война Советского Союза и некоторые вопросы международного права / — М., изд-во Моск. ун-та, 1954. — 222 с. — 8000 primeraka.
 Вопросы международного права в трудах И. В. Сталина [сборник статей] / под ред.проф. Ф. И. Кожевникова и доц. Д. А. Гайдукова. — М., тип. Высш. парт. школы, 1950. — 180 с. — 15000 primeraka.
 Комиссия международного права ООН — функция и деятельность / Ф. И. Кожевников, Э. С. Кривчикова. — М.: «Междунар. отношения», 1977. — 102 с. — 3000 primeraka.
 Курс международного права. [Учебник для юрид. ин-тов и фак] / (Изд. 3-е перераб. и доп.). Отв. ред. Ф. И. Кожевников. — М., «Междунар. отношения», 1972. — 384 с. — 15000 primeraka.
 Международный суд ООН. Организация, цели, практика / — М., «Междунар. отношения», 1971. — 160 с. — 6500 primeraka.
 Русское государство и международное право. (До ХХ в.) / — М., Юрид. изд., тип. им. Евг. Соколовой, 1947. — 336 с. — 6000 primeraka.
 Советское государство и международное право. 1917—1947 гг. (Опыт историко-правового исследования) / — М., Юрид. изд., 5-я ти. треста «Полиграфкнига» в Свердловске, 1948. — 376 с. — 10000 primeraka.
 Учебное пособие по международному праву. (Очерки) / — М., Юрид. изд. 10-я тип. треста «Полиграфкнига» в Челябитнске, 1947. — 271 с. 25000 primeraka.

Izvori

Spoljašnje veze 
 Kratka biografija na veb stranici Lomonosov univerziteta (ruski)
 Članak Fjodor Ivanovič Koževnjikov u Velikoj sovjetskoj enciklopediji (BSE), 3. izdanje 1969-1978 (ruski)
 Lauri Mälksoo, "The History of International Legal Theory in Russia: a Civilizational Dialogue with Europe" European Journal of International Law, Vol. 19 no. 1
 Boris Meissner, Soviet Concepts of Peace and Security

Рођени 1903.
Умрли 1998.
Руски правници